

Astronomia 
 8690 Swindle – asteroide della fascia principale

Film 
 La truffa perfetta (Swindle) – film del 2002 diretto da K.C. Bascombe
 Il grande colpo (Swindle) –  film televisivo del 2013 diretto da Jonathan Judge

Letteratura 
 Swindle – romanzo di Gordon Korman del 2008

Musica 
 Swindle – gruppo musicale